Allsvenskan i handboll 1950/1951 vanns av Örebro SK.

Slutställning

Skytteligan
Carl-Erik Stockenberg, IFK Kristianstad - 18 matcher, 77 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1950
Sport i Sverige 1951
1950/1951
Handbollssäsongen 1950/1951